Лапач — фамилия и топоним в России:

Фамилия 
 Лапач, Владимир Александрович (1948—2010) — советский и российский учёный-цивилист, доктор юридических наук.

Топоним

Населённые пункты 
 Лапач — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Лапач — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Река 
 Лапач — река в Вологодской области, приток реки Тошня.